Osoby:
 Alice Berend – niemiecka pisarka
 Elvira Berend – luksemburska szachistka
 Fred Berend – luksemburski szachista
 Gudrun Berend – niemiecka lekkoatletka
 Rolf Berend – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Behrend
 Behrendt
 Berent